Cottown bezeichnet folgende Ortschaften in Schottland:

 Cottown (Formartine), Aberdeenshire
 Cottown (Perth and Kinross), Perth and Kinross
 Cottown (Rhynie), Aberdeenshire